Grimshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Aiden Grimshaw (* 1991), britischer Popsänger
 Beatrice Grimshaw (1871–1953), australische Autorin
 Billy Grimshaw (1890–1968), englischer Fußballspieler
 Chris Grimshaw (* 1965), englischer Fußballspieler
 Colin Grimshaw (1925–1995), englischer Fußballspieler
 John Atkinson Grimshaw (1836–1893), englischer Maler
 Liam Grimshaw (* 1995), englischer Fußballspieler
 Margaret Grimshaw (1905–1990), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Nicholas Grimshaw (* 1939), britischer Architekt
 Tony Grimshaw (* 1957), englischer Fußballspieler
 Walter Grimshaw (1832–1890), britischer Autor von Schachproblemen

und eine Ortschaft in Kanada:
 Grimshaw (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

sowie eine Kurzbezeichnung für ein Manöver in der Schachkomposition:
 Walter Grimshaw#Die Grimshaw-Verstellung